Олден Полинайс (; родился 21 ноября 1964, Порт-о-Пренс, Гаити) — бывший гаитянский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Виргинском университете, в 1987 году был выбран на драфте НБА под 8-м номером командой «Чикаго Буллз», однако немедленно был обменян в «Сиэтл Суперсоникс» на, пятый номер драфта, американского лёгкого форварда Скотти Пиппена. До драфта успел поиграть в Италии за клуб «Гамби Римини». Позже выступал за команды «Лос-Анджелес Клипперс», «Детройт Пистонс», «Сакраменто Кингз», «Юта Джаз». Всего в НБА провёл 15 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 1058 игр, в которых набрал 8265 очков (в среднем 9,2 за игру), сделал 7110 подборов, 744 передачи, 516 перехватов и 651 блок-шот.

После окончания карьеры в НБА несколько лет выступал за различные клубы низших лиг Америки, постоянно переходя из команды в команду: «Лас-Вегас Слэм» (ABA) (2001—2002), «Гранд-Рэпидз Хупс» (CBA) (2002—2003), «Пенсильвания Воллей Доугз» (USBL) (2003), «Гэри Стилхадз» (USBL) (2003), «Лонг-Бич Джэм» (CBA) (2004), «Мичиган Мэйхем» (CBA) (2004—2005) и «Лос-Анджелес Афтершок» (ABA) (2005—2006).

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com  
 Статистика на сайте NBA.com  

Баскетболисты США
Игроки «Виргиния Кавальерс» (баскетбол)
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Юта Джаз»
Родившиеся в Порт-о-Пренсе